Il doppio del Fortis Championships Luxembourg 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Larisa Neiland e Helena Suková erano le detentrici del titolo, ma solo la Neiland ha partecipato in coppia con Olena Tatarkova.

La Neiland e la Tatarkova hanno perso in finale 6–7, 6–3, 2–0 Elena Lichovceva e Ai Sugiyama che si sono ritirate.

Teste di serie
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (primo turno)
 Larisa Neiland /  Olena Tatarkova (finale)
 Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (campionesse)
 Sabine Appelmans /  Miriam Oremans (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Fortis Championships Luxembourg 1998